Angalifu (1970 – 14 dicembre 2014) è stato un esemplare di rinoceronte bianco settentrionale, vissuto allo Zoo Safari Park di San Diego. Al momento della sua morte era uno dei sei rinoceronti bianchi del nord viventi nel mondo, in particolare uno dei due maschi. Dopo la sua morte, gli unici esemplari in vita erano un maschio, Sudan, e due femmine, Najin e Fatu.

Angalifu è nato in natura intorno al 1970, prima di essere catturato e inviato allo zoo di Khartum, in Sudan. Nel 1990 è stato trasferito in prestito al Zoo Safari Park di San Diego, dove ha vissuto fino alla sua morte per vecchiaia, avvenuta il 14 dicembre 2014 all'età di 44 anni.

Al San Diego Zoo Safari Park 
Allo Zoo Safari Park di San Diego, Angalifu viveva liberamente in un habitat di 213 acri fatto per assomigliare alla savana africana, in particolare all'Africa centrale. Con lui viveva Nola, un'anziana femmina della stessa specie, in seguito trasferita in una parte diversa del parco (con habitat di ispirazione sudafricana), deceduta poi a novembre 2015. Jane Kennedy era la custode principale sia di Angalifu che di Nola.

Note

Altri progetti

Rinoceronti famosi